Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Pastuszko – polski prawnik konstytucjonalista
 Marian Pastuszko –  katolicki duchowny